Elbbrücke Dresden oder Elbebrücke Dresden steht für:
 die Elbebrücke Dresden (A 4), eine Autobahnbrücke
 weitere Elbquerungen in Dresden, siehe Liste der Elbquerungen in Dresden